Eri is een voornaam van Hebreeuwse oorsprong. Het betekent "mijn beschermer" of "de wakende". Eri verschijnt in de Tenach als een van de zonen van Gad, de zevende zoon van Jakob. De naam wordt ook wel aan meisjes gegeven.

Tenach
Eri verschijnt in de Hebreeuwse Bijbel als de zoon van Gad in Genesis 46:16 en Numeri 26:16.

Stamboom

Andere betekenis
De naam Eri (えり, エリ) is ook een meisjesnaam van Japanse oorsprong en heeft in die context verschillende betekenissen.

Zie ook
Erin (voornaam)

Jongensnaam